Jean d'Orléans, peintre du roi, actif entre 1356 et 1408, aussi appelé « maître du Parement de Narbonne »
 Jean d'Orléans ou Jean d'Angoulême (1399-1467), comte d'Angoulême et de Périgord, fils puîné du duc Louis d'Orléans et grand-père du roi François  ;
 Jean d'Orléans, comte de Dunois (1402-1468), dit « le Bâtard d’Orléans » et, après 1439, « Dunois » ; compagnon d'armes de Jeanne d'Arc ;
 Jean d'Orléans ou  Jean d'Orléans-Longueville (1484-1533), cardinal, archevêque de Toulouse ;
 Jean d'Orléans (1874-1940), duc de Guise, prétendant orléaniste au trône de France ;
 Jean d'Orléans (né en 1965), comte de Paris, prétendant orléaniste au trône de France.

Homonymie de personnes